Possessed (1931), een film uit 1931 onder regie van Clarence Brown
Possessed (1947), een film uit 1947 met onder anderen Joan Crawford
Possessed (2009), een Zuid-Koreaanse horrorfilm, oorspronkelijk getiteld Bulshinjiok, ook vertaald als Faithless Hell en Living Death
Possessed (album), een muziekalbum van de Britse band Venom
Possessed (band), Amerikaanse deathmetal-band